Combate
Ou ainda:
Combat! - série de televisão estadunidense dos anos 1960
Combate (canal de televisão) - canal de televisão brasileiro de artes marciais
Rio Combate - rio brasileiro que banha o estado de Mato Grosso do Sul
Combat (jornal) - jornal francês
Combat (jogo eletrônico) - para Atari 2600, lançado em 1977
Combat 2 - sequência cancelada do jogo eletrônico Combat

Desambiguação